Moning ist der Familienname folgender Personen:

 Arnhild Moning, deutsche politische Beamtin
 Erich Moning (1903 oder 1904 bis 1967), deutscher Politiker
 Karen Marie Moning (* 1964), amerikanische Autorin
 Siegfried Moning (1920–1989), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Monin
 Möning, Ortsteil von Freystadt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Möningerberg, Ortsteil von Freystadt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz